Le Pays de Sault peut désigner :
 le Pays de Sault, une région naturelle de France située dans le département de l'Aude. Il a donné son nom à la Communauté de communes du Pays de Sault (Aude).
 le Pays de Sault, une région naturelle de France située dans le département de Vaucluse. Il tient son nom du village de Sault. Il a donné son nom  à la communauté de communes du Pays de Sault (Vaucluse).